В этой статье представлены результаты четвертьфинальных матчей Евролиги 2018/2019. Они прошли с 16 апреля по 19 мая 2019 года. Состав пар определён по результатам регулярного сезона Евролиги 2018/2019 (без жеребьёвки). Команды, занявшие первое, второе, третье, четвертое места в регулярном сезоне, проведут первую, вторую и, при необходимости, пятую игру на своей площадке. Команды, занявшие в регулярном сезон пятое, шестое, седьмое, восьмое места, проведут на своей площадке третью и, при необходимости, четвёртую игру. В каждой паре команда, первая одержавшая 3 победы, выходит в Финал четырёх.

Участники

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=15|
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
| A ||align=right|Фенербахче ||3:1||align=left| Жальгирис
|76:43
|80:82
|66:57
|99:82
| -
|-
| B ||align=right|ЦСКА (Москва) ||3:1||align=left| Баскония
|94:68
|68:78
|84:77
|92:83
| -
|-
| C ||align=right|Реал Мадрид ||3:0||align=left| Панатинаикос
|75:72
|78:63
|89:82
| -
| -
|-
| D ||align=right|Анадолу Эфес  ||3:2||align=left| Барселона
|75:68
|72:74
|102:68
|72:82
|80:71
|}
* при необходимости

Результаты матчей

1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

5 игра

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2018/2019